Raritäten (Plural von Rarität) steht für:
 Raritäten (Rosenstolz-Album), Kompilation-Album der deutschen Band Rosenstolz (1995)
 Raritäten (Georg-Danzer-Album), Kompilation-Album des österreichischen Liedermachers Georg Danzer (2000)
 Raritäten (1994–2012), Kompilation-Album der deutschen Band Rammstein (2015)

Siehe auch:
 Raritäten der Klaviermusik, ein klassisches Musikfestival
 Raritätenkabinett, siehe Wunderkammer